Kavi ist der Name von:

 Kaavi (Saaremaa), deutscher Name des estnischen Dorfs im Kreis Saare
Filmtitel:
 Kavi (1954)
 Kavi (1949) 
 Kavi (2009), US-amerikanisch-indischer Kurzfilm
Siehe auch:
 Kawi